Пи́тер FM:

 «Питер FM» — российский художественный фильм 2006 года режиссёра Оксаны Бычковой.
 «Питер FM» — петербургская радиостанция, работающая на частоте 100,9 FM.

См. также 
 Piter.fm